Миросла́ва (, ) — женское личное имя славянского происхождения, женская форма мужского имени Мирослав.

Производные формы в русском языке 
Производные формы: Мира, Слава.

Именины 
 29 марта
 5 апреля
 5 мая 6 января

См. также 
 Мирослав

Примечания 

Женские имена
Имена славянского происхождения
Русские женские имена